Kuju kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kuju (ort), Jharkhand,

Kina 

 Kuju (socken i Kina), Tibet, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar